Конищево — название населённых пунктов:

Россия 
 Конищево — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Конищево — деревня в Торопецком районе Тверской области.
 Конищево — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Конищево — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Конищево — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Конищево — деревня в Красносельском районе Костромской области.
 Конищево — деревня в Мошенском районе Новгородской области.
 Конищево — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Конищево — деревня в Рамешковском районе Тверской области.
 Конищево — деревня в Даниловском районе Ярославской области.

См. также 
 Канищево